AOJ se može odnositi na:

 IATA kod ya Aomori Aerodrom
 Arhitektonsko opisni jezik